Anduril steht für:

 ein fiktionales Schwert in J. R. R. Tolkiens Werken rund um Mittelerde, siehe Gegenstände in Tolkiens Welt#Narsil / Andúril
 Anduril (Workflow-Management-System), eine Open-Source-Software
 Anduril Industries, ein von Palmer Luckey gegründetes Verteidigungs-Technologieunternehmen